Бег трусцо́й (джо́ггинг  — «шаркающий» бег) — бег со скоростью 7—9 километров в час. Характерные особенности техники — «шлёпанье» расслабленной стопой и иногда жёсткий удар пяткой об опору в результате «натыкания», скорость передвижения несколько больше, чем при быстрой ходьбе. Бег трусцой и обычный бег отличаются друг от друга техникой движений. В беге трусцой гораздо короче фаза полёта, как только одна нога отталкивается от земли и начинается период безопорного состояния, вторая нога тут же опускается на землю.

Бег трусцой — это аэробное циклическое упражнение, задействующее мышцы всего тела, особенно мускулы нижних конечностей и сердечную мышцу. Бег трусцой используется спортсменами в разминке и заминке, в качестве восстанавливающих тренировок после тяжёлых нагрузок или в период после травм. В качестве оздоровительного средства бег трусцой может использоваться неспортсменами любого возраста без тяжёлых поражений опорно-двигательного аппарата и сердечно-сосудистой системы.

При беге трусцой по сравнению с обычным бегом уменьшается нагрузка на суставы нижних конечностей и снижается риск травм.

При продолжительном беге трусцой, как и при других продолжительных аэробных нагрузках (кросс, плавание, гребля, велогонки, бег на лыжах), проявляется эффект особого подъёма, сходного с лёгким опьянением (эйфория бегуна).

См. также 
 Джим Фикс
 Локомоция

Примечания

Литература 
 Гутос Т. История бега. М., Текст, 2011.
 
 Карташов Ю. М. Сюрпризы оздоровительного бега// Серия: Физкультура и здоровье — : Физкультура и спорт, 1983. — 96 с. — Тираж 100 000 экз.

Ссылки 
 
 Джоггинг с Лидьярдом
 Бег для похудения

Бег
Движения человека
Здоровый образ жизни
Спортивная медицина
Терминология лёгкой атлетики
Фитнес
Физическая культура